Руслан Таймуразович Маргиев (21 марта 1995 года, Владикавказ, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «Евпатория».

Карьера 
Воспитанник тольяттинской «Академии». В профессиональном футболе дебютировал в ПФЛ за владикавказскую «Аланию-Д». Позднее во втором дивизионе играл и за «Аланию», позднее преобразованную в «Спартак-Владикавказ». Затем провел два сезона Премьер-Лиге Крыма. Выступал за «Океан» и «ТСК-Таврию».

Летом 2019 года перешел в клуб узбекской Суперлиги «Кызылкум». Дебютировал 26 июля в гостевом матче против «Навбахора» (1:0).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Алания-Д»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Кызылкум»